Jesús Manuel Montané Juvillà (Barcelona, 1972) es director de cine, escritor y periodista. Ha realizado videoclips (entre otros, Begging the Waves, para Lídia Pujol), películas de animación como 2.0 (1998, cortometraje seleccionado a competición en el Primer Festival de Cine Español de Málaga), y Godspeed: One: Secret Legacy (2008, TV Movie coproducida por Televisió de Catalunya y The Invisible Zing Zang Zoom), así como el largometraje de imagen real Ushima-Next (2011), que cuenta con la participación del dramaturgo Fernando Arrabal, y que fue estrenado en la sección Noves Visions del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges. Es miembro del Colegio Profesional del Audiovisual de Cataluña y socio fundador de la productora Grupo Estudio.

Enlaces externos 
 
 Sección dedicada a Ushima-Next en el sitio web del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges
 Artículo en El Punt

Directores de cine de España
Directores de cine de Cataluña
Nacidos en Barcelona